Muzio Muzii – bibliotecario, fotografo e storico italiano
 Muzio Muzii – storico e poeta italiano